Erdélyi Vajdaság a Magyar Királyság része, főleg az Árpád- és Anjou-korban használjuk, mint területi egység. Vezetője a királyt helyettesítő erdélyi vajda volt.
 Keleti Magyar Királyság (más néven Erdélyi Fejedelemség) Szapolyai János magyar király főleg erdélyi és kelet-magyarországi területei, melyet I. Ferdinánd császár nem tudott elfoglalni. Ez az állam 1526-tól 1570-ig állt fent.
 Erdélyi Fejedelemség 1570 és 1711 között fennálló félig önálló (török vagy lengyel vazallus) állam Közép-Kelet-Európában.
 Erdélyi Nagyfejedelemség 1711 és 1867 között fennálló fejedelemség az Habsburg Birodalomban, mely a Kiegyezéssel a Magyar Királyság része lesz.